

Persone 
 Ugo I de Salins (?-1066) – arcivescovo francese
 Guigone de Salins (1403-1470) – filantropa francese
 Hugues de Salins (1632-1710) – medico e umanista francese
 Nicolas-Alexandre Salins (1753-1839) – architetto francese
 Arthur de Salins (1857-1936) – militare francese
 Robert Lamezan de Salins (1869-1930) – militare austro-ungarico e polacco
 René de Salins (1920-2014) – militare francese
 Gunārs Saliņš (1924-2010) – scrittore lettone
 Patrice Bailly-Salins (1964) – sciatore francese

Geografia

Francia 
 Salins – comune nel dipartimento del Cantal (Alvernia)
 Salins – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Château-Salins – comune nel dipartimento della Mosella (Lorena)
 Salins-les-Bains – comune nel dipartimento del Giura (Franca Contea)
 Salins-les-Thermes – comune nel dipartimento della Savoia (Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Salins – ex comune incorporato nel comune di Sion nel distretto di Sion (Canton Vallese)